Krzysztof Berbeka (1930–1964) – polski alpinista, ratownik górski, przewodnik tatrzański, ojciec Macieja i Jacka
 Maciej Berbeka (1954–2013) – polski himalaista, malarz i scenograf
 Jacek Berbeka (ur. 1959) – polski himalaista

Zobacz też 
 Berbeki